Butajewa ist der Familienname folgender Personen:

 Fatima Aslanbekowna Butajewa (1907–1992), ossetisch-russische Physikerin
 Tamara Michailowna Butajewa (1912–1998), sowjetisch-russische Architektin und Stadtplanerin